Choanozoa är namnet på en fylum av protister som tillhör Opisthokonta organismer.

De flesta organismerna som ingår inom Choanozoa visar sig tillhöra mer som djur än svampar.

Kladogram

Se även
 Filozoa

Referenser

Protister